

Toponymes 

 Medea est une commune italienne de la province de Gorizia.
 Médéa est une ville d'Algérie.

Patronymes 
Medea est un nom de famille notamment porté par :

 Andra Medea (1953-), féministe américaine

Arts 

 Medea est la version italienne de Médée, opéra de Cherubini.
 Medea est un récit autour de la figure de Médée de Pascal Quignard sorti en  aux éditions Ritournelles.
 Medea est un gène égoïste.
 Medea est un film italien de Pier Paolo Pasolini sorti en 1969 ;
 Medea est un téléfilm italien diffusé en 1989.
 Medea est une série télévisée néerlandaise diffusée en 2005.
 Medea est un court métrage dramatique israélien de 2018 réalisé par Marcus Tell.

Divers 
 Medea est un yacht américain.